Wilson Fernandes de Barros (1945 – 6 de maio de 2008) foi um dirigente esportivo e empresário brasileiro. Foi presidente do Mogi Mirim Esporte Clube.

Empresários do Brasil
Dirigentes esportivos do Brasil
Naturais de Mogi Mirim
Mortos em 2008